

Astronomia
 8925 Boattini – asteroide della fascia principale
 Comete Boattini – varie comete scoperte da Andrea Boattini

Persone
 Andrea Boattini (1969) – astronomo italiano